Qeqertarsuup Ikerasaa bezeichnet:
 Qeqertarsuup Ikerasaa (Sund, Nuuk), Sund im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qeqertarsuup Ikerasaa (Sund, Upernavik), Sund im Distrikt Upernavik, Grönland